Rümker ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold von Rümker (Landwirt) (1895–1944), deutscher Landwirt 
 Arnold von Rümker (* 1942), deutscher Agrarökonom und Verbandsfunktionär, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe 
 Carl Rümker (1788–1862), deutscher Astronom
 George Rümker (1832–1900), deutscher Astronom
 Kurt von Rümker (1859–1940), deutscher Agrarwissenschaftler

Sonstiges:
 Mons Rümker, Vulkanberg auf dem Erdmond